Михаи́л Остро́вский:
 Островский, Михаил (род. 1979) — российский и американский экономист.
 Островский, Михаил Аркадьевич (род. 1935) — советский и российский учёный-физиолог, академик РАН.
 Островский, Михаил Николаевич (1827—1901) — государственный деятель.
 Островский, Михаил Семёнович (1892— после 1949) — советский дипломат.